La competizione della fossa olimpica di tiro a volo ai Giochi della XVII Olimpiade si è svolta nei giorni dal 5 al 9 settembre 1960 al campo di tiro a volo Lazio a Roma.

Risultati

Qualificazioni 
100 piattelli. I migliori 36 avanzarono alla finale.

Finale 
200 piattelli.

Bibliografia

Collegamenti esterni 

V